Пружанская железная дорога — узкоколейная линия шириной 600 мм от Пружан до Линова, существовавшая в 1-й половине XX в . Длина 13 км .

Он был построен в 1915 году во время немецкой оккупации. Он стал частью огромной сети узкоколейных дорог протяжённостью 325 километров сквозь Беловежскую пущу, предназначенное для вывоза вырубленного леса и убитых животных.

В польское время принадлежал PKP, доходя до Каменюков (к 1922 году эта ветвь была в значительной степени разобрана) . Через , Слобудку и хутор Изабелин город был связан со станцией Линово (ныне Оранчицы) железной дороги Брест — Барановичи. По ней шёл небольшой поезд с четырьмя вагонами.

После Польского похода РККА поезд ходил из военного городка Слобудка в Пружаны. Расписание было произвольным: «машинист мог остановиться на любом хуторе, сходить к знакомой, выпить полстакана молока, вернуться и ехать дальше» .

Был разрушен в начале 40-х годов, вероятно, с началом немецкого вторжения. В 1940-41 годах велись работы по строительству полноразмерной 750-мм железной дороги  — Пружаны — Беловежа, но с началом войны строительство было остановлено и не возобновлялось.

Примечания

Литература 
 

Исчезли в 1941 году
Появились в 1915 году
Беловежская пуща
Страницы с непроверенными переводами